Вооружённые Силы РСФСР (1918—1922 г.г.)
 Верховный Совет РСФСР